Jméno a příjmení Miloš Urban má více nositelů:

 Miloš Urban (* 1967) – český spisovatel, překladatel a redaktor
 Miloš Urban (fotbalista) (1930–2006) – český fotbalista